Alexandr Alexandrovič Skvorcov je ruské jméno vícera osob: 

 Alexandr Skvorcov starší (* 1942) – sovětský kosmonaut v letech 1965–1968, do vesmíru neletěl
 Alexandr Skvorcov mladší (* 1966) – ruský kosmonaut, syn Alexandra Skvorcova staršího